Мужская сборная Бангладеш по хоккею на траве — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Бангладеш на международной арене. Управляющим органом сборной выступает  ().

Сборная занимает (по состоянию на 16 июня 2014) 30-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Азиатские игры 
 1958—1974 — не участвовали
 1978 — 6-е место
 1982 — 9-е место
 1986 — 7-е место
 1990 — не участвовали
 1994 — 7-е место
 1998 — 9-е место
 2002 — 7-е место
 2006 — 7-е место
 2010 — 8-е место
 2014 — 8-е место
 2018 — 6-е место

Чемпионат Азии 
 1982 — 5-е место
 1985 — 6-е место
 1989 — 7-е место
 1993 — 6-е место
 1999 — 6-е место
 2003 — 8-е место
 2007 — 7-е место
 2009 — 7-е место
 2013 — 7-е место
 2017 — 6-е место

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт Федерации хоккея на траве Бангладеш

Бангладеш
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Бангладеш